Фонві́зін — російське прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Фонвізін Денис Іванович (1745—1792) — російський письменник епохи Катерини ІІ, засновник російської побутової комедії.
 Фонвізін Михайло Олександрович (1787—1854) — генерал-майор у відставці, декабрист, мемуарист.

Жіноча форма прізвища — Фонвізіна.
 Фонвізіна Наталія Дмитрівна (1803—1869) — дружина декабриста, генерал-майора М. А. Фонвізіна.